Federación de Los Verdes es la denominación de varias agrupaciones políticas, por lo que puede aludir a:

 Federación de Los Verdes (España), hasta 2014 conocida como Confederación de Los Verdes.
 Federación de los Verdes (Italia), partido político italiano fundado en 1990.
 Federación de las Listas Verdes, uno de los partidos que se fusionaron en la FLV italiana de 1990.
 Federación Europea de Partidos Verdes, denominación del Partido Verde Europeo entre 1993 y 2004.
 Federación de Jóvenes Verdes Europeos, rama juvenil oficial del Partido Verde Europeo, fundada en 1988.
 Federación de Partidos Verdes de las Américas, alianza supranacional de partidos verdes fundada en 1997.
 Federación Regionalista Verde Social, partido político chileno fundado en 2017.